Wyniki Grand Prix Szwecji, drugiej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 1997.

Lista startowa 
Stawkę 17 stałych uczestników Grand Prix uzupełnił z dziką kartą Australijczyk Jason Crump. W nawiasach podano numery stałe.

 (6) Peter Karlsson (Szwecja)
 (16) Jason Crump (Australia)
 (10) Leigh Adams (Australia)
 (4) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (3) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (5) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (17) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (2) Hans Nielsen (Dania)
 (14) Sławomir Drabik (Polska)
 (13) Tomasz Gollob (Polska)
 (12) Brian Andersen (Dania)
 (18) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (1) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (7) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (11) Jimmy Nilsen (Szwecja)
 (8) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (9) Simon Wigg (Wielka Brytania)
 (15) Piotr Protasiewicz (Polska)

Wyniki

Opis 
Po raz drugi Tomasz Gollob wygrywa turniej Grand Prix i po dwóch eliminacjach traci tylko dwa punkty do lidera cyklu. Sławomir Drabik pomimo dobrego startu w Pradze, w GP Szwecji zajmuje dopiero 15 lokatę i wypada z czołowej ósemki w klasyfikacji. Piotr Protasiewicz nie startował.

Klasyfikacja przejściowa

Zobacz też 
 Grand Prix Szwecji
 Żużlowe Grand Prix
 Żużlowe Grand Prix 1997
 Sezon żużlowy 1997

Bibliografia 
 Wyniki Grand Prix Szwecji 1997

Szwecja
1997
1997 w Szwecji